Een verkeersweg:
 N918 (België)
 N918 (Nederland), zie Provinciale weg 918

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing